Leše (gmina Litija)
 Leše (gmina Prevalje)
 Leše (gmina Tržič)